Raudsepa (Otepää), een dorp in de Estlandse gemeente Otepää
 Raudsepa (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Raudsepa (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald
 Raudsepä, een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge